Ventilation kan syfta på:

 Ventilation (byggnader) –  förflyttning och utbyte av luft i byggnader
 Ventilation (fysiologi) – en process i respirationen som innebär utbyte av luft mellan atmosfären och lungorna

Se även
 VVS, värme vatten och sanitet